Bikila ist der Familienname folgender Personen:

 Abebe Bikila (1932–1973), äthiopischer Marathonläufer und Olympiasieger
 Worku Bikila (* 1968), äthiopischer Langstreckenläufer